Окинава може да се отнася за:

 Окинава — най-големият остров от японския архипелаг Рюкю.
 Окинава – група острови, влизащи в състава на архипелага Рюкю.
 Окинава – най-южната японска префектура.
 Окинава – втори по големина град в Префектура Окинава.

Вижте също 
 Битка за Окинава